Guaporema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaporé (ort), Rio Grande do Sul, 
 Guaporema (kommun i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar